Риокавадо-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Население — 59 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса